Чемпионат Польши по футболу 2013/2014 — 80-й чемпионат Польши проходивший с 19 июля 2013 года по 31 мая 2014 года.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу вылетели «Полония Варшава» и «ГКС Белхатув». Лигу пополнили клубы «Завиша» и «Краковия».

Клубы-участники

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Первый этап 

Источник: soccerway.com

Чемпионская группа

Группа вылета

Бомбардиры

Примечания

Источники 

2013/2014
Польша
Спорт в Польше в 2013 году
Спорт в Польше в 2014 году